

Старигіно — присілок, Завразьке сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Старигіно — присілок, Нікольське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область